CKY je kratica za Camp Kill Yourself (tabor samoumorov) in je uporabljen za poimenovanje več različnih stvari:
 CKY (glasbena skupina) - heavy metal glasbena skupina
 CKY (filmi) - niz filmov
 CKY (film)- prvi film v nizu

Glej tudi